Ехидо Сан Исидро има више значења:

 Ехидо Сан Исидро (Тепехи дел Рио де Окампо), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ехидо Сан Исидро (Корехидора), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ехидо Сан Исидро, Лома де Сан Исидро (Корехидора), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ехидо Сан Исидро (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику